Ла Дијана има више значења:

 Ла Дијана (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Дијана, Лас Ваљас (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Дијана (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Дијана (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Дијана, Елено Ресендез (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику